Preto — cor mais escura do espectro de cores
 Preto (futebolista)
 Preto (mitologia)
 Rio Preto

Desambiguações de cores